studium przypadku w psychologii stosowanej
 studium przypadku w marketingu i w szkoleniach biznesowych